Expresivita může znamenat:

 expresivita genu – síla, s jakou se projevuje gen
 expresivita (lingvistika), expresivnost – citové zabarvení slov